Die 61. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  61. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  61e division d'infanterie (Frankreich)
  61. Division (Japanisches Kaiserreich)
  61. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  61st (2nd South Midland) Division (Vereinigtes Königreich) (Erster Weltkrieg)
  61st Infantry Division (Vereinigtes Königreich) (Zweiter Weltkrieg)
  61. Division (Commonwealth der Philippinen), verteidigte Visayan-Mindanao während des Pazifikkrieges 
  61. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 Kesselschlacht bei Smolensk 
  61. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Liste militärischer Divisionen nach Nummern